Gourdeaux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Henri Gourdeaux (1881-1961), syndicaliste et homme politique français.

Toponyme 
 la source des Gourdeaux, dans le parc de Touteville, à Asnières-sur-Oise, ainsi que la rue des Gourdeaux.

Patronyme français